Daha est :
En Indonésie, un autre nom du royaume de Kediri aux  
Au Tchad, une sous-préfecture du département de Haraze Mangueigne.